Pavčič ist der Familienname folgender Personen:

 Cveto Pavčič (* 1933), jugoslawischer Skilangläufer und Handballer
 Janez Pavčič (* 1928), jugoslawischer Skilangläufer